Handal ist der Familienname folgender Personen:

 Esteban Handal Pérez (* 1969), honduranischer Politiker
 Farid Handal (1936–1994), Politiker in El Salvador
 Schafik Handal (1930–2006), Politiker in El Salvador
 Nathalie Handal (* 1969), amerikanische Autorin
 Nils Handal (1906–1992), norwegischer Politiker
 Muna Handal-Dayeh (* 1957), palästinensische Unternehmerin

Arabisch ﺍﻝحنظل (al-ḥanẓal) ist eine Bezeichnung für Koloquinte.